

Qualifikation

Ghanaisches Aufgebot 
Nationaltrainer Milovan Rajevac musste aus seinem 30-köpfigen vorläufigen Aufgebot verletzungsbedingt  Mannschaftskapitän Michael Essien ebenso wie Emmanuel Agyemang-Badu streichen. Zudem wurden Torhüter Stephen Adams, Haminu Draman, Laryea Kingston, Eric Addo und Bennard Yao Kumordzi nicht in das endgültige WM-Aufgebot nominiert.

Spiele

Vorrunde 

Nach einem Sieg gegen Serbien und einem Unentschieden gegen Australien standen die Chancen auf ein Weiterkommen gut für die Ghanaer. Zum sicheren Weiterkommen hätte ein weiterer Punkt gegen den Gruppenfavoriten Deutschland genügt. Doch obwohl die Mannschaft knapp gegen die Deutschen mit 0:1 verlor, blieb man auf Platz 2 der Vorrundentabelle, da es weder Australien noch Serbien im direkten Vergleich ausnutzen konnten. Ghana ist der einzige Vertreter Afrikas, der das Achtelfinale bei der ersten Weltmeisterschaft auf dem eigenen Kontinent erreichen konnte.

 Sonntag, 13. Juni 2010, 16 Uhr in Pretoria Serbien –  Ghana 0:1 (0:0)
 Samstag, 19. Juni 2010, 16 Uhr in Port Elizabeth Ghana –  Australien 1:1 (1:1)
 Mittwoch, 23. Juni 2010, 20.30 Uhr in Johannesburg (Soccer City) Ghana –  Deutschland 0:1 (0:0)

Finalrunde

Achtelfinale 

 Samstag, 26. Juni 2010, 20.30 Uhr in Rustenburg USA –  Ghana 1:2 n. V. (1:1; 0:1)

Viertelfinale 

 Freitag, 2. Juli 2010, 20.30 Uhr in Johannesburg (Soccer City) Uruguay –  Ghana 1:1 n. V. (1:1, 0:1), 4:2 i. E.

Weblinks 
  auf FIFA.com
 

2010
Ghana